Вернуа́-ле-Вевр () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Селонже. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21665.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 194 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 126 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 91 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 64,5 %). Из 91 активных жителей работали 81 человек (42 мужчины и 39 женщин), безработных было 10 (9 мужчин и 1 женщина). Среди 35 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Вернуа-ле-Вевр 

Коммуны департамента Кот-д’Ор